Питер Пэн, или Питер Пен (), может означать:
 Питер Пэн — персонаж нескольких книг шотландского писателя Джеймса Барри.
 «Питер Пэн», или «Питер и Венди», — повесть Джеймса Барри.

Экранизации 
 «Питер Пэн» — американский фильм 1924 года.
 «Питер Пэн» — классический мультфильм Диснея 1953 года.
 «» — американский мюзикл 1954 года.
 «Питер Пэн» — советский фильм 1987 года режиссёра Леонида Нечаева.
 «Питер Пэн» — американский фильм 2003 года режиссёра П. Дж. Хогана.

См. также 
 Операция «Питер Пэн» — военная операция 1960 года.